Януш Шубер (; ) — польский поэт.

Биография 
Родился, вырос и жил в галицком городке Санок в Карпатах, на давнем, ещё со средних веков, пересечении польской, украинской и литовской истории. Изучал полонистику в Варшавском университете. Писал стихи с 1967 года, но стал их публиковать лишь в середине 1990-х, при финансовой поддержке сестры-микробиолога, работавшей за рубежом.

Творчество 
За стихами Януша Шубера, связанными с «духом места» — с провинцией, где он живёт, всегда стоит история (и с большой, и с маленькой буквы), сжатая до старого фотоснимка, надписи на его обороте, до найденного через десятилетия, полустершегося документа или письма. Неминуемое распыление, выцветание прошлого вместе с усилием памяти воскресить и удержать его в настоящем, которое вне этого напряжения не существует, составляет внутренний «сюжет», движитель лирики и эссеистики Я. Шубера.

Его поздний поэтический дебют был сразу замечен Ч. Милошем, В. Шимборской, З. Хербертом. С тех пор стихи Шубера переведены на иврит, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, сербский, словенский, венгерский, украинский языки, он стал лауреатом премии Фонда культуры, премий имени Казимеры Иллакович, имени Барбары Садовской и многих других. Публикует эссе о поэзии, живописи, культуре Карпат.

Сочинения 
 Paradne ubranko i inne wiersze / Праздничный наряд и другие стихотворения (1995).
 Apokryfy i epitafia sanockie / Апокрифы и эпитафии города Санок (1995).
 Pan Dymiącego Zwierciadła / Господин затуманенного зеркала (1996).
 Gorzkie prowincje / Горькие провинции (1996).
 Śniąc siebie w obcym domu / Когда снишься себе в чужом доме (1997).
 Biedronka na śniegu / Божья коровка на снегу (1999).
 Z żółtego metalu / Из жёлтого металла (2000).
 Las w lustrach / Лес в зеркалах (2001).
 Glina, ogień, popiół/ Глина, огонь, зола (2003)
 Mojość/ О себе (2005, автобиографическая проза)
 Czertez/ Огнище (2005)
 Pianie kogutów/ Пение петухов (2008)
 Wpis do ksiąg wieczystych/ Запись в вечных книгах (2009)
 Wyżej, niżej, już/ Выше, ниже, в самый раз (2010)
 Powiedzieć. Cokolwiek (2011)
 Emeryk u wód (2012)

Сводные издания 
 O chłopcu mieszającym powidła: wiersze wybrane 1968—1997. — Kraków: ZNAK, 1999.
 Lekcja Tejrezjasza i inne wiersze wybrane [1999-2001]. — Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003.
 Tam, gdzie niedźwiedzie piwo warzą [35 стихотворений разных лет, отобранных автором]. — Lesko: BoSZ, 2004.

На русском языке 
 Стихи [из книги «Огнище»] / Пер. Бориса Дубина // Иностранная литература, 2006, № 8, с. 157—160 ().

О нём 
 Zaworska H. Rozmowy z pisarzami. — Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2002.
 Cieślak-Sokołowski T. «Mój wszechświat uczyniony»: o poezji Janusza Szubera. Kraków: Universitas, 2004
 Kowalewski J. Dramat istnienia: o poezji Janusza Szubera. Krosno: Drukarnia, 2005
 Mączka J. Powidła dla Tejrezjasza: o poezji Janusza Szubera. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008
 Poeta czułej pamięci: studia i szkice o twórczości Janusza Szubera/ Pod redakcją Jolanty Pasterskiej, Magdaleny Rabizo-Birek. Rzeszów: Biblioteka «Frazy», 2008
 Sulikowski A. Epos sanocki Janusza Szubera. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010

Примечания

Ссылки 
 На сайте Библиотеки г. Санок
 
 
 
 
 Шубер и Санок

Поэты Польши
Члены ПЕН-клуба